Beidi steht für:

 Beidi (Volk) (北狄), historisches Nomadenvolk im Norden Chinas
 Beidi (北帝), „Nördlicher Kaiser“, hochchinesische Bezeichnung der daoistischen Gottheit Dunkler Krieger
 Beidi (Xiangyuan) (北底乡), Gemeinde im Kreis Xiangyuan in der chinesischen Provinz Shanxi
 Beidi (Mingshan) (北地街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Mingshan in der chinesischen Provinz Liaoning